Talcy, commune française de Loir-et-Cher
 Talcy, commune française de l'Yonne